Taipalus kan syfta på följande platser:

Finland 

 Taipalus, Tövsala, Egentliga Finland, 
 Taipalus, Nådendal (alias Taiplax), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar